Matilla de los Canos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matilla de los Caños (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Matilla de los Caños (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar